Le DUT Informatique a pour but de former des informaticiens généralistes de niveau Bac+2 au travers d'une solide formation théorique et pratique. À l'issue du DUT, le diplômé sera capable de participer à la conception, la réalisation et la mise en œuvre de systèmes informatiques.

Admission 
La formation s'adresse en priorité aux bacheliers S et STI2D toutes options mais les autres bacheliers peuvent aussi postuler sous réserve d'un dossier scolaire correct. Les étudiants ayant déjà poursuivi des études supérieures comme une classe préparatoire ou une première année de licence peuvent être admis. La candidature est soumise à un jury chargé d'examiner le dossier de candidature.
Le dossier de candidature doit comprendre les notes ainsi que les appréciations obtenues à partir de la classe première. Les candidats retenus par le jurys peuvent soit être répartis directement sur les listes principales et secondaires, soit être convoqués à un entretien oral avec un enseignant avant d'être répartis.

Les étudiants ayant déjà validé un niveau Bac+2 à dominante scientifique ont la possibilité d'intégrer le DUT en "Année Spéciale", préparant ainsi un DUT en un an.

Déroulement de la formation 
Les 2 années de formation sont découpées en 4 semestres représentant un volume de 1800 heures d'enseignement, d'un projet personnel et professionnel, d'un projet informatique professionnel de 300 heures ainsi que d'un stage en entreprise de 10 semaines minimum.
Au cours des deux derniers trimestres, l'étudiant aura à choisir des modules complémentaires en fonction de la spécialité qu'il envisage, lui permettant de s'adapter plus facilement à un choix de parcours professionnel ou d'une poursuite d'études.

Contenu de la formation

UE 11, 21, 31 : Informatique 
Algorithmique et Programmation
Architecture, Systèmes et Réseaux
Systèmes de gestion de bases de données
Web, Internet et Mobilité
Modules Complémentaires

UE 12, 22, 32 : Culture scientifique, sociale et humaine 
 Mathématiques
 Économie, Droit, Gestion 
 Langues, Expression, Communication
 Modules Complémentaires

UE 33 : Professionnalisation 
Analyse, génie logiciel
PPP
Projets tutorés

UE 41 : Compléments d'informatique

UE42 : Compléments de culture scientifique, sociale et humaine

UE 43 : Stage 
Stage en entreprise (10 semaines)

Poursuites d'études 
 Licence professionnelle (Systèmes informatiques et logiciels...)
 Licence / Maîtrise d'Informatique
 Masters
 Écoles d'ingénieurs
 Écoles de commerce

Formations analogues à l'étranger

Au Québec 
Un diplôme d'études collégiales (DÉC) en Techniques de l'informatique (3 ans d'études postsecondaires techniques) peut ressembler à cette formation.

Notes et références

Liens externes 
 Programme officiel de la formation
 Portail DUT Informatique, géré par l'Assemblée des Chefs de Département Informatique (ACDI)
 IUTenLigne - Le campus électronique des IUT.
 Liste des départements Informatique sur le site officiel des IUT.

Informatique